Кииков () — башкирская фамилия.

Известные носители:
 Кииков, Мухаметгали Габдельсалихович (1826—1889) — поэт-просветитель. Известен под псевдонимом Гали Сокрой.
 Гарифулла Кииков (1861—1918) — башкирский поэт-просветитель, публицист, учёный-историк.